Flammberg ist ein deutscher Ortsname:
 Flammberg (Hüsten), Ortsteil von Hüsten, Stadt Arnsberg, Hochsauerlandkreis, Nordrhein-Westfalen, Deutschland
 Flammberg, bis 1904 Opalenietz, Kreis Ortelsburg, Ostpreußen, seit 1945: Opaleniec im Powiat Przasnyski, Woiwodschaft Masowien, Polen
Siehe auch:
 Flamberg
 Flamberge